Chinese steht für:

 Staatsbürger Chinas, siehe Völker Chinas
 Angehöriger der Han-Chinesen, siehe Han (Ethnie)

Siehe auch:
 Der Chinese
 Die Chinesin